Schlief ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schlief († 1466), Bürgermeister von Kolberg in Pommern
 Heinrich Schlief (1894–1971), deutscher Künstler des westfälischen Expressionismus
 Wolfgang Schlief (1949–2018), deutscher Fußballspieler